Naselja u Sloveniji:

 Veliki Kal (Ivančna Gorica, Slovenija), naselje u općini Ivančna Gorica 
 Veliki Kal (Mirna Peč, Slovenija), naselje u općini Mirna Peč